St-Pierre-Jolys är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. St-Pierre-Jolys ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt St-Pierre-Jolys är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om St-Pierre-Jolys. Runt St-Pierre-Jolys är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Niverville,  km norr om St-Pierre-Jolys.

Trakten runt St-Pierre-Jolys består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Manitoba